Le mot pieux peut désigner un :
 adjectif ou substantif lié à la piété ;
 pluriel de pieu.

Voir aussi : Les Pieux, commune française du département de la Manche.